Abwesenheit steht für:
 Abwesenheit (Staatsrecht)
 Fehlzeiten (Arbeit)
 Prozessabwesenheit im Prozessrecht
 Schulabwesenheit

Siehe auch: